Santa Josefina puede referirse a:

 Serafina de San Geminiano (1238-1253), santa italiana, también conocida como Santa Fina.
 Josefina Bakhita (1869-1947), santa sudanesa nacionalizada italiana.